Carl Clauberg (1898-1957) : médecin nazi;
 Johann Clauberg (1622-1665) : savant calviniste.